Семен:

Топоним 
 Семен — прежнее название исчезнувшего села Холмогорье в Белогорском районе Крыма.
 Семен — прежнее название исчезнувшего села Семёновка  в Первомайском районе Крыма.

Персоналии 
 Семен I Луп — граф Бордо с ок. 781, герцог Васконии до 812—816.
 Семен II — граф Бордо и Сента с ок. 840, герцог Васконии с 845.
 Семен, Август — типограф, словолитчик и издатель французского происхождения, жил и работал в Москве.

См. также 
 Семён
 Семеня